Ла-Рошет (Альпы Верхнего Прованса) — коммуна во Франции, в департаменте Альпы Верхнего Прованса.
 Ла-Рошет (Ардеш) — коммуна во Франции, в департаменте Ардеш.
 Ла-Рошет (Верхние Альпы) — коммуна во Франции, в департаменте Верхние Альпы.
 Ла-Рошет (Савойя) — коммуна во Франции, в департаменте Савойя.
 Ла-Рошет (Сена и Марна) — коммуна во Франции, в департаменте Сена и Марна.
 Ла-Рошет (Шаранта) — коммуна во Франции, в департаменте Шаранта.